Mulle Meck bygger ett hus är en bok av George Johansson och Jens Ahlbom i serien Mulle Meck. Boken gavs ut 1997.

Handling 
Mulle Meck byggde en gång en bil, med den for han till vägs ände. Där vägen slutade började havet, då byggde han en båt för att åka vidare. Sedan kom han fram till ett berg, då byggde han ett flygplan för att komma över berget. När han kommer hem upptäcker han att ett träd hade raserat huset. Mulle Meck bestämmer sig för att bygga ett nytt hus.

Källor

Skönlitteratur 1997
Svenska barnböcker